Нкомази (Nkomazi) — местный муниципалитет в районе Эхланзени провинции Мпумаланга (ЮАР). Административный центр — Малалане.

Местные муниципалитеты ЮАР
Мпумаланга